Papa Giovanni XXIII – nato Angelo Giuseppe Roncalli – 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (1881-1963)
Cristoforo Roncalli – pittore italiano (1553-1626)
Francesco Roncalli – ex atleta italiano (1980 – )
Francesco Roncalli – senatore del Regno di Sardegna (1795-1875)
Vincenzo Roncalli – senatore del Regno di Sardegna (1792-1872)